Kallir ist der Familienname folgender Personen:

 Jane Kallir (geboren 1954), US-amerikanische Galeristin, Kunsthändlerin, Buchautorin 
 Ludwig Kallir (1874–1943), österreichischer Elektrotechniker
 Otto Kallir (1894–1978), österreichischer Kunsthistoriker, Kunsthändler, Verleger